Козырёво — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Матюшкинской волости

География 
Расположена у левобережья реки Исса, в 26 км к северу от города Опочка и в 3 км к северо-западу от волостного центра, деревни Матюшкино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района